Scaglie di giustizia (Scales of Justice) – romanzo di Ngaio Marsh del 1955
 Scales of Justice – singolo dei Living in a Box del 1987
 Scales of Justice – serie televisiva statunitense del 1993